Banalizzazione (filologia)
Banalizzazione (ferrovia)
banalizzazione nel linguaggio comune significa "eccessiva semplificazione"
banalità o bannalità cose comuni soggette a signoria di banno

Pagine correlate
Banale